Tea for Two (dal), Vincent Youmans és Irving Caesar örökzöld dala; 1925
Tea for Two (film), 1950-es film Doris Day főszereplésével
Tea for Two (album), Doris Day 1950-es albuma
Tea for Two (rajzfilm), egy rajzfilm a Tom and Jerry sorozatból (1945)